Moros, nom en plural d'uns personatges habituals en llegendes catalanes i pirinenques en general. Vegeu Moro (mitologia dels Pirineus)
 Moros (mitologia grega), divinitat de la mitologia grega fill de Nix relacionat amb el destí dels mortals